Эрд:
 Эрд — город в Венгрии.
 Эрд (Гомельская область)
 Эрд, Томас (1802—1876) — шотландский поэт.
 ЭРД — аббревиатура термина «Электрический ракетный двигатель».